Vektor peut désigner :
 Vektor, groupe de thrash metal progressif américain ;
 , fabricant d'armes sud-africain ;
 Vektor, famille de satellites militaires soviétiques ;
 Vektor Grafix, une société britannique de développement de jeux vidéo.

Voir aussi